Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 64e régiment d'artillerie
 64e régiment d'infanterie
 64e régiment d'infanterie territoriale

 64e régiment de tirailleurs marocains

Homonymie d'unités militaires